Ходош може значити:

 Ходош, село и седиште општине Ходош у Словенији.
 Ходош (Брестовац), село у општини Брестовац у Румунији.